Аньково — название населённых пунктов.

Россия 
 Аньково — село в Ильинском районе Ивановской области.
 Аньково — деревня в Лесном районе Тверской области.